Ла-Деструс () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Марсель, кантон Аллош.

Площадь коммуны — 2,93 км², население — 2705 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 3074 человека (2012), плотность населения — 1049,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 3013 человек, а в 2012 году — 3074 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1874 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1379 были экономически активными, 495 — неактивными (показатель активности 73,6 %, в 1999 году — 65,7 %). Из 1379 активных трудоспособных жителей работали 1238 человек (635 мужчин и 603 женщины), 141 числились безработными (67 мужчин и 74 женщины). Среди 495 трудоспособных неактивных граждан 154 были учениками либо студентами, 203 — пенсионерами, а ещё 138 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1255 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 3027,5 человек. При этом медиана доходов составила 22 тысячи 119 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Ла-Деструс